Lista zawierająca wszystkie znane gromady kuliste należące do Drogi Mlecznej. Obecnie znanych jest około 160 gromad kulistych należących do naszej Galaktyki, z których jedna czwarta powstała poza Drogą Mleczną. Szacuje się, że nasza Galaktyka zawiera nie więcej niż 200 gromad kulistych.

Dane obserwacyjne

Zobacz też 
 Muñoz 1

Kandydaci 
 Schuster 1 – ; 
 Willman 1 – ;  – gromada kulista lub galaktyka karłowata 
 Alessi 52 – ; 
 PWM78 2 – ; 
 Segue 3 – ;  – gromada odkryta w 2010 roku

Poprzednio zaliczane do gromad kulistych 
 Arp-Madore 2 – ;  – w rzeczywistości gromada otwarta
 Arp-Madore 3 – ; 
 Grindlay 1 – ;  – niepotwierdzona niezależnie od Jonathana E. Grindlaya
 Kodaira 1 – ; 
 Segue 1 – ;  – karłowata galaktyka sferoidalna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Katalog gromad kulistych Drogi Mlecznej 
 Gromady kuliste Drogi Mlecznej w bazie SEDS 

 

Katalogi astronomiczne
Gromady kuliste